Айзингер:

 Айзингер, Макс (1909—1989) — шахматист.
 Меербаум-Айзингер, Зельма (1924—1942) — поэтесса.